Folkminnen kan syfta på:

 Folkminnen – ett begrepp med varierande betydelse, se folklore
 Folkminnen (radioprogram)– ett numera nedlagt radioprogram 1990–2005
 Folkminnen och Folktankar – en folkloristisk kvartalstidskrift

Se även
Folkminnesforskning
Institutet för språk och folkminnen
Folkminnesarkivet i Lund – ett arkiv, se Folklivsarkivet